Irtel ist der Familienname folgender Personen:     

 Ernst Irtel (1917–2003), Musikpädagoge und Komponist
 Hans Irtel (1952–2008), deutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Norbert Irtel (* 1945), deutscher Fußballspieler